Дунайчик (устар. Дунай, Дунаец) — река в городе Рязани.

Небольшая луговая речка, берущая начало в заливных лугах северных окраин г. Рязани. На старых картах иногда упоминается как Дунай, что, наряду с топонимами рек Трубеж и Лыбедь, дает этнографам основания предполагать южнорусское происхождение первых поселенцев Переяславля-Рязанского.

До начала строительства в 1968 году высоководного моста через реку Оку была брала исток на юго-западной окраине г. Рязани. Однако построенная дорога к мосту перерезала реку на две части. Южная часть реки получила название ручей Быстрец и стала использоваться для орошения полей.
Северная же часть, лишившись значительной части объема воды, сильно обмелела и заболотилась. Процесс заболочивания усилился после постройки вдоль реки северного обвода окружной дороги.

История 

По данным планов генерального межевания Рязанской губернии, до октябрьской революции между ручьём Дунайчик и Рязанью располагалась выгонная градская земля. На участках лугов на берегу речки Дунайчик находился выгон для пастьбы городского стада.

По данным Рязанской городской управы 1913 г. , по границе земли крестьян Ямской и Кальной слободы проходила канава для отвода воды из ручья Парфеновка в ручей Дунайчик. Основная часть лоска ручья Парфеновка проходила по земле сельца Дашково -Песочня и Соколовка.

Примечания

Литература 

 Отчет Рязанской городской управы за 1903 год
 Отчет Рязанской городской управы о денежных оборотах за 1914 год
 Писцовыя книги Рязанскаго края. XVI век / под ред. В. Н. Сторожева Т. 1, вып. 2. Ручей Дунаец.

Ссылки 
 Немного о реках на территории Рязани
 План города Рязани 1876 года
 Реки, которые никому не нужны

Реки Рязанской области
Реки Рязани